Het ATP-toernooi van Miami 2005 (met de officiële naam NASDAQ-100 Open 2005) werd gespeeld van 21 maart tot en met 3 april 2005. Er werd gespeeld op de hardcourtbanen van het Tennis Center in Crandon Park in Key Biscayne, Florida.

Het gecombineerde ATP/WTA-toernooi van 2005 trok 263.118 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Finales

Bovenste helft

Onderste helft 

Miami
ATP-toernooi van Miami